Wrights Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wrights Corner (Illinois)
 Wrights Corner (Indiana)
 Wrights Corner (New York)

Siehe auch:
 Wrights Corners